Product Red (стилизованно (PRODUCT)RED™) — компания, целью которой является сбор средств для глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулёзом, COVID-19 и малярией. Была основана в 2006 году солистом группы U2 Боно и Робертом «Бобби» Шрайвером из ONE Campaign/DATA.

Деятельность

Сотрудничество 
Продукцию с приставкой (RED) в названии выпускают следующие компании: Apple Inc., Nike, American Express (UK), Starbucks, Converse, Head, Bugaboo, Penguin Classics (UK & International), Gap, Armani, Shazam, Hallmark Cards (US), SAP, Beats by Dr. Dre, Supercell.

Ссылки 
 Официальный сайт (PRODUCT)RED
 Официальный сайт Глобального фонда борьбы со СПИДом
 Официальный сайт ONE Campaign
 Официальный сайт группы U2

U2
Благотворительность
Здоровье
Организации по борьбе со СПИДом